Kuussuaq bezeichnet:
 Kuussuaq (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Aasiaat), Fluss im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Alluttoq), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Ikerasak), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Illuluarsuit Kangiat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Nuussuaq, südlich), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Sikuiuitsoq), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Ippernat Nunaat), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangerluarsuk), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Tunorsuaq), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Tuttulik, östlich), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Tuttulik, südlich), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Tuttulik, westlich), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Ikkamiut Kangerluarsuat, nördlich), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Ikkamiut Kangerluarsuat, südlich), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Isortoq, östlich), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Isortoq, westlich), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangaamiut Kangerluarsuat) (auch Narsap Kuua), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangerlussuaq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangia), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Sermilik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Sioralik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Tasermiut Kangerluat), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Narsaq), Fluss im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Ameralla), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangerluarsussuaq), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, bei Nuuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Qussuk), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Sarfarsuit Iluat), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Avannarliit, mittig), Fluss im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Avannarliit, östlich) (Minturn Elv), Fluss im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Avannarliit, westlich), Fluss im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangerluarsorujuk, östlich), Fluss im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangerluarsorujuk, westlich), Fluss im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangerluarsuk), Fluss im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, bei Savissivik), Fluss im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Qaqortukuluup Imaa), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Torsukattak), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangersuneq), Fluss im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Sydostbugten, östlich), Fluss im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Sydostbugten, westlich), Fluss im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Akulliit), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangersooq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangikerlak), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kuannersuit Sulluat), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Qeqertap Alanngua), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, bei Qeqertarsuaq) (Rødeelv), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Akulleq), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Amerloq, nördlich), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Amerloq, südlich), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Ikertooq), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Isortuarsuk), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangerluarsuk Tulleq), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, bei Sisimiut), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Kangeq), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Qallunaat), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Saqqarlersuaq), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Tuttoqqortooq), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, bei Upernavik Kujalleq), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Itilliarsuup Kangerlua), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Nuussuaq, nordöstlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Nuussuaq, nordwestlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Nuussuaq, westlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Qarassap Ikera), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Salliaruseq, nördlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Salliaruseq, südlich), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, Sermillip Kangerlua), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kuussuaq (Fluss, bei Ukkusissat), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland